— японская рок-группа, базирующаяся в Окинаве, образованная в 2001 году.

История 
В марте 1999 года Наото Хирояма и Кадзухито Китао выступили на выпускном средней школы. 8 мая 2000 года состоялся первый концерт из 4 человек в местном торговом центре. Группа Orange Range в полном составе из 6 человек была создана в марте 2001 года. 31 июля 2005 года Кадзухито Китао покинул группу, в результате чего группа стала состоять из 5 человек.

Участники 
 Рё Миямори — низкий вокал
 Хироки Хокама — вокал в середине диапазона
 Ямато Ганэко — высокий вокал
 Наото Хирояма — гитара
 Ё Миямори — бас-гитара

Бывший участник:
 Кадзухито Китао — ударные

Дискография

1st Contact 
 Fever!
 Shanghai Honey
 Mission in Poppeople
 Young 8
 Samurai Mania
 Yuugu Red
 Viva Rock
 Japanese People
 Party Night
 O-MO-I
 Twister
 Velocity 3000
 Kirikimai
 Rakuyou
 Anbienta

musiQ 
 Ka・Ri・Su・Ma (Naoto)
 
  (Orange Range, Gerry Goffin, Carole King)
 
 Zung Zung Funky Music
  (Naoto)
 
 
 
 Beat Ball
 
 
 Full Throttle
 
 Papa
 Hub Star
 Oh! Yeah
 SP Thanx
  (Naoto)

Иatural 
 
 
 
 
 
 
 God69 (God rock)

Orange Range

Panic Fancy 
CD
 Beat it
 
 
 
 
 Sunny Stripe
 
 
 5
 O2
 
 
 
 
 Happy Birthday Yeah! Yeah! Wow! Wow!

Special-edition DVD
 Ika Summer
 Ikenai Taiyō
 Kimi Station
 O2
 Shiawase Neiro
 Orange Range-featured Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 commercial

World World World 
 the map
 FACTORY
 KIMAGURE 23
 
 White Blood Ball Red Blood Ball ~Dub Mix~
 Son of the Sun
 
 
 
 HIBISCUS
 
 IKAROS
 Fin.

Orcd

Музыка в аниме 
 Наруто
 Блич
 Code Geass

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Рок-группы Японии
Stardust Promotion